Antoine Gaspard Grimod de La Reynière (1687-1754), financier français 
 Laurent Grimod de La Reynière (1733-1793), financier français 
 Alexandre Balthazar Laurent Grimod de La Reynière (1758-1838), avocat, écrivain et gastronome français 
 La Reynière, nom de plume de l'écrivain français et journaliste gastronomique Robert J. Courtine (1910-1998)
 Hôtel Grimod de La Reynière, ancien hôtel particulier parisien, aujourd'hui disparu, qui se trouvait à l'angle de l'avenue Gabriel et de la rue Boissy-d'Anglas, dans l'actuel  de Paris
 Sommet de la Reynière (1726m), Saint-André-les-Alpes